El término La madriguera puede hacer referencia a:

 La Madriguera, un escenario en el que transcurre parte de la historia de la saga de libros de Harry Potter.
 La madriguera, película española de 2016.
 La madriguera, película española de 1969.